Каталогът на колекциите в Галерия на „Палат Дзевалос“, Неапол представя на читателя колекциите от картини, рисунки и скулптура, изложени в Галерии „Палацо Дзевалос“, помещаващи се в Палат Дзевалос в Неапол.

Колекция картини

Колекция рисунки

Колекция скулптури

Източници 

 [[AA.VV., Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano, Intesa Sanpaolo, 2008, ISBN non esistente.
 AA.VV., Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano, Arte'm srl, 2014, ISBN 978-88-569-0432-1]].

Каталози на експонати в музеите на Неапол